Vinokourov (masculin ; ) ou Vinokourova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Vinokourov (1973-), cycliste kazakh ;
 Edouard Vinokourov (1942-), escrimeur soviétique d'origine kazakh ;
 Evgueni Vinokourov (1925-1993), poète russe ;
 Nicolas Vinokourov (2002-), cycliste kazakh.

Patronyme russe

 le pic Vinokourov, montagne suisse partie du massif de Samnaun.